Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1988 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1988. Tytuł zdobył Jan Osvald Pedersen.

Finał 
 Brovst, 14 sierpnia 1988

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w Danii